Simsalabim kan vara: 

 Simsalabim – en trollformel
 Simsalabim (musikalbum) – ett musikalbum utgivet 1976 av den svenska gruppen Gimmicks
 Simsalabim (musikalbum av Wizex) – ett studioalbum av det svenska dansbandet Wizex från 2012